Ча́рна-Білосто́цька () — місто в північно-східній Польщі.
Належить до Білостоцького повіту Підляського воєводства.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 

 

Міста Підляського воєводства